HDZ est un sigle qui peut désigner :
 Hrvatska Demokratska Zajednica (en français, Union démocratique croate), le principal parti politique croate de centre droit, conservateur et démocrate chrétien ;
 Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovina ou HDZ-BiH (en français, Union démocratique croate de Bosnie et Herzégovine), un parti politique croate de Bosnie-Herzégovine.